Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kotow – rosyjski arcymistrz szachowy, teoretyk i propagator szachów
 Boris Kotow – radziecki operator filmowy
 Jewhen Kotow – ukraiński piłkarz
 Oleg Kotow – rosyjski lekarz, oficer sił powietrznych, kosmonauta